Kostel zasvěcený svatému Valentinovi se nachází na více místech:

Česká republika
 Kostel svatého Valentina (Bravantice)
 Kostel svatého Valentina (Hlinka)
 Kostel svatého Valentina (Chabičov)
 zaniklý chrám svatého Valentina (Most) – pravoslavný kostel
 Kostel svatého Valentina (Novosedlice)
 zaniklý kostel svatého Valentina (Staré Město) (Praha)

Polsko
 Kostel svatého Valentina (Woźniki)